Pangkal Pinang ist die größte Stadt auf der indonesischen Insel Bangka und Hauptstadt der Provinz Bangka-Belitung.

Lage 
Pangkal Pinang liegt auf 106°8' östlicher Länge und 2°10' südlicher Breite im zentralen Bereich der Ostküste von Bangka.

Klima

Bevölkerung 
Die Einwohnerzahl von Pangkal Pinang betrug 108.411 im Jahr 1990 und stieg auf 217.753 im Jahr 2020. Die Bevölkerung besteht vor allem aus Hakka, die ursprünglich von der chinesischen Provinz Guangdong zugewandert sind. Sie werden als Peranakan bezeichnet und sprechen einen Hakka-Dialekt.

Wirtschaft 
Pangkal Pinang ist eine der wichtigsten Hafenstädte der Javasee, Fisch, Kopra, Pfeffer und Zinn, werden von hier aus verschifft. Es gibt eine örtliche Produktion von Küstenschiffen, und die Tiefseefischerei spielt eine wichtige Rolle für die Stadt.

Mit dem Hinterland auf der Insel ist sie mit Straßen verbunden. Der nationale Flughafen Depati Amir liegt 7 km vom Zentrum entfernt.

Es gibt eine bedeutende Heimindustrie mit Flechterei, Korbmacherei, Metall- und Schnitzarbeiten, Webereien.

Sport 
Der Fußballverein der Stadt, BaBel United, spielt aktuell in der zweithöchsten Spielklasse Indonesiens, der Liga 2.

Sehenswürdigkeiten 

 Chinesischer Tempel
 Timah-Museum

Persönlichkeiten 
 Frits Ruimschotel (1922–1987), niederländischer Wasserballspieler

Weblinks

Einzelnachweise  

Ort in Bangka-Belitung
Ort in Asien
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Ort mit Seehafen
Geographie (Bangka)